Alvin Jones peut désigner :
 Alvin Jones, (né en 1978), joueur de basket-ball luxembourgeois ;
 Alvin Jones, (né en 1994), joueur de football trinidadien.